Aubonne (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Doubs
Aubonne (district), een district in het Zwitserse kanton Vaud
Aubonne (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Vaud